Rust In Peace Live é um álbum/DVD/Blue-ray ao vivo da banda de Thrash metal estadunidense, Megadeth.

É o registro em áudio e vídeo do último show da turnê comemorativa do aniversário de 20 anos de lançamento do álbum Rust in Peace, considerado o melhor álbum da história da banda e um dos melhores da história do heavy metal.

O show aconteceu na lendária casa de shows Hollywood Palladium, em Los Angeles, California, em 31 de março de 2010.

Rust In Peace Live também marca a volta do baixista original da banda, David Ellefson. Ele havia saído da banda em 2002, após uma pausa do Megadeth por conta de uma lesão de Dave Mustaine. Na volta da banda, em 2004, Ellefson não quis retornar ao Megadeth por conta de brigas de direitos autorais com Mustaine, fundando, assim, a banda F5. Em 2010, David Ellefson fez as pazes com Dave Mustaine e retornou ao Megadeth.

No show do Rust In Peace Live, a banda tocou o álbum Rust in Peace na íntegra, além de outras 6 músicas consideradas clássicas pelos fãs.

Set-List

Todas as faixas escritas por Dave Mustaine, exceto onde anotado.

 "Holy Wars... The Punishment Due" - 7:02
 "Hangar 18" - 5:05
 "Take No Prisoners" -3:24
 "Five Magics" - 6:00
 "Poison Was The Cure" - 3:36
 "Lucretia" - 3:59 (Dave Mustaine/David Ellefson)
 "Tornado Of Souls" - 5:28 (Dave Mustaine/David Ellefson)
 "Dawn Patrol" - 1:52 (Dave Mustaine/David Ellefson)
 "Rust In Peace... Polaris" - 6:10
 "Holy Wars - (Reprise)" - 4:15

Faixas bônus 

 Skin O' My Teeth - 3:19 (do álbum Countdown To Extinction)
 In My Darkest Hour - 6:12 (Dave Mustaine/David Ellefson)  (do álbum So Far, So Good... So What!)
 She-Wolf - 3:16 (do álbum Cryptic Writings)
 Trust - 5:10 (Dave Mustaine/Marty Friedman)  (do álbum Cryptic Writings)
 Symphony Of Destruction - 4:00  (do álbum Countdown To Extinction)
 Peace Sells - 4:46 (do álbum Peace Sells... but Who's Buying?)

Componentes

Dave Mustaine - vocal, guitarra
Chris Broderick - guitarra
David Ellefson - baixo
Shawn Drover - bateria

Mídias

CD + DVD
DVD simples
Blue-ray

Álbuns ao vivo de 2010
Álbuns de Megadeth
Álbuns de thrash metal